Суур Тылль (Суур Тылл,  — «Большой Тылль», «Большой Тылл»):
 Суур Тылль — эстонское судно-музей, ледокол-пароход.
 Суур Тылль — сорт жёлтой сливы.
 Большой Тылль — персонаж эстонской мифологии, живший на острове Сааремаа.
 Большой Тылль — мультфильм эстонского режиссёра Рейна Рамаата по мотивам эстонских народных сказаний о Большом Тылле.